Ez a lap a Tom és Jerry-show című rajzfilmsorozat epizódjait mutatja be.

Évados áttekintés

1. évad

2. évad

3. évad

4. évad

5. évad

Showepizod
Televíziós sorozatok epizódlistái